Bir Gandouz (commune) est une commune du Maroc situé dans la province d'Aousserd, au sein de la région de Oued Ed-Dahab-Lagouira avec pour chef-lieu une localité du même nom.
 Caïdat de Bir Gandouz, caïdat situé dans la province d'Aousserd, dans la région de Oued Ed-Dahab-Lagouira
 Cercle de Bir Gandouz, cercle situé dans la province d'Aousserd, dans la région de Oued Ed-Dahab-Lagouira